

Persone
 Alejandro Majewski – ex calciatore uruguaiano
 Andrzej Majewski – scrittore, fotografo e sceneggiatore polacco
 Francisco Majewski – calciatore uruguaiano
 Janusz Majewski – ex schermidore polacco
 Lech Majewski – regista, scrittore e pittore polacco
 Łukasz Majewski – allenatore di pallacanestro ed ex cestista polacco
 Michał Majewski – schermidore polacco
 Stefan Majewski – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
 Radosław Majewski – calciatore polacco
 Tadeusz Majewski – vescovo vetero-cattolico polacco
 Tomasz Majewski – ex pesista polacco

Altro
 Sindrome di Lenz-Majewski – malattia della pelle
 Sindrome di Majewski – malattia genetica